39-й чемпіонат СРСР із шахів проходив від 15 вересня до 17 жовтня 1971 року в Ленінграді.

Турнірна таблиця

Посилання 
 39th USSR Championship; Leningrad 1971

Чемпіонати СРСР із шахів
1971 в СРСР
1971 у шахах
Вересень 1971
Жовтень 1971